Комаревка — название населённых пунктов:

Россия 
 Комаревка — деревня в Мещовском районе Калужской области.
 Комаревка — деревня в Глазуновском районе Орловской области.
 Комаревка — деревня в Михайловском районе Рязанской области.
 Комаревка — деревня в Ленинском районе Тульской области.